Paul Manning (journaliste) (mort en 1995), journaliste américain ;
 Paul Manning (cyclisme) (né en 1974), coureur cycliste britannique ;
 Paul Manning (hockey sur glace) (né en 1979), joueur de hockey sur glace ;
 Paul Manning (producteur) (1959-2005), producteur et scénariste américain.